{{Карточка футбольного матча
|название            = Финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2018
|оригинальное        = ''2018 UEFA Women's Champions League Final|логотип             =
|ширина              = 
|подпись             =
|турнир              = Лига чемпионов УЕФА среди женщин 2017/2018
|команда1            = Вольфсбург 
|команда1страна      =  
|команда1счёт        = 1
|команда2            = Лион 
|команда2страна      = 
|команда2счёт        = 4
|детали              = 
|дата                =  24 мая 2018
|стадион             =  «Динамо» имени Валерия Лобановского
|город = Киев
|игрок_матча2а =  Амандин Анри (Лион)
|арбитр =  Яна Адамкова
|посещаемость = 14,237
|погода = Ясно26°СВлажность воздуха – 53%
|предыдущий = 2017
|следующий = 2019
}}Финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2018''' — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2017/18 годов, 17-го сезона самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА, и 9-го сезона после переименования Кубка УЕФА среди женщин в Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. Матч прошёл 24 мая 2018 года в Киеве (впервые в истории Украины) на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Путь к финалу

Матч 

Номинальный хозяин поля определён дополнительной жеребьёвкой.

Информация по составам взята с источника: uefa.com

Статистика 
Статистические данные взяты с сайта: uefa.com

<center>

</div>
</center>

Примечания 

Футбол в Европе в 2018 году
Европейский футбол в сезоне 2017/2018
2018 год в женском футболе
Футбол на Украине в 2018 году
Футбол на Украине в сезоне 2017/2018
Международные соревнования по футболу в Киеве
События 24 мая
Май 2018 года